Сан Леонардо има више значења:
 Сан Леонардо (Аоста)
 Сан Леонардо (Асколи Пичено)
 Сан Леонардо (Авелино)
 Сан Леонардо (Бари)
 Сан Леонардо (Болцано)
 Сан Леонардо (Кјети)
 Сан Леонардо (Кротоне)
 Сан Леонардо (Месина)
 Сан Леонардо (Ористано)
 Сан Леонардо (Порденоне)
 Сан Леонардо (Удине)